La bubblegum dance è un sottogenere dell'eurodance. È caratterizzata da sonorità giocose e allegre e da testi dolci e scherzosi, che non trattano argomenti seri. Questo sottogenere possiede più elementi pop rispetto all'eurodance classica.

Il nome "bubblegum dance" fu probabilmente coniato per la somiglianza del genere con la musica pop degli anni cinquanta, ma anche degli anni ottanta, la quale era abbinata a ragazzi e ragazze che la ballavano vestiti con gonne ampie e colorate e masticando chewing gum.

Nei brani bubblegum dance, solitamente, una voce femminile canta il ritornello con tono acuto e spesso alzato digitalmente, mentre una voce maschile interpreta una parte rap nella strofa con tono basso, ma che si mantiene comunque scherzoso. L'impressione è che questa musica sia rivolta principalmente ai bambini, essendo definita allegra, divertente, stupidotta e infantile. Tuttavia non è sempre così: è abitudine per gli artisti usare queste caratteristiche, mescolate a testi talvolta a sfondo sessuale, per aumentare l'attrazione da parte del pubblico adulto.

Molte produzioni bubblegum dance sono state scelte per le compilation Dancemania.

Storia
Sebbene il termine "bubblegum music" fosse già stato coniato in precedenza, la bubblegum dance ha origine nella Scandinavia, in particolare in Danimarca, dov'è prodotta una grande percentuale di musica di questo genere. Il primo gruppo musicale fu probabilmente quello delle Me & My, che debuttarono nel 1995 con il singolo di successo Dub-i-Dub, alle quali seguirono i Crispy. Il genere godette di vasta popolarità soprattutto grazie agli Aqua, che esordirono nel 1997. Dalla fine degli anni novanta all'inizio degli anni duemila vi è stato il picco di popolarità e di produzioni bubblegum dance, e questo genere ha fatto da transizione fra lo stile deciso della dance popolare negli anni ottanta e la teen pop degli anni duemila.

Questo genere musicale ha poi un grande seguito in Giappone, probabilmente dovuto al suo utilizzo nei videogiochi musicali basati sul ballo, come Dance Dance Revolution e In the Groove. Molti artisti, come SMiLE.dk, Bambee, Rebecca e Miss Papaya, hanno ottenuto il riconoscimento e la fama proprio attraverso questi videogiochi. Inoltre, la bubblegum dance è stata contemplata anche dai fan degli anime giapponesi, che ne hanno utilizzato brani nei loro video.

Note

Collegamenti esterni